Turnersville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turnersville (Kentucky)
 Turnersville (New Jersey)
 Turnersville (Pennsylvania)
 Turnersville (Tennessee)
 Turnersville (Texas)

Siehe auch:
 Turnerville